Sturmberger ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Sturmberger (1891–1973), österreichischer Architekt
 Gerhard Sturmberger (1940–1990), österreichischer Fußballspieler
 Hans Sturmberger (1914–1999), österreichischer Historiker
 Mathias Sturmberger († 1691), österreichischer Bildhauer